Rostosky ist der Nachname folgender Personen:

 Carl Oswald Rostosky (1839–1868), deutscher Maler
 Gertraud Rostosky (1876–1959), deutsche Malerin
 Gustav Rostosky (1839–1898), deutscher Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Rostoski
 Rostowski